

Histoire 
 Les axones (du latin ) sont des tablettes de bois tournant sur un pivot et sur lesquelles étaient gravées les lois de Solon.

Biologie 
L'axone, ou fibre nerveuse, est le prolongement du neurone.

Lieux et monuments 
L'Axone est une salle de spectacle située à Montbéliard (Doubs, France)

Livres 
Les  Éditions Axone (2006-2008) étaient une maison d'édition québécoise

Références